Roddick puede referirse a:

Andy Roddick, tenista estadounidense.
Anita Roddick, fundadora de "The Body Shop", empresa de cosméticos.